Keskin ist ein türkischer Vorname und Familienname.

Namensträger

Familienname 
 Burak Keskin (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Eren Keskin (* 1959), türkische Anwältin und Menschenrechtlerin
 Erol Keskin (1927–2016), türkischer Fußballspieler
 Gökhan Keskin (* 1966), türkischer Fußballspieler und -trainer
 Hakkı Keskin (* 1943), deutscher Politiker
 Mustafa Samican Keskin (* 1993), türkischer Fußballspieler
 Ramazan Keskin (* 1999), türkischer Fußballspieler
 Recep Keskin (* 1949), deutscher Bauunternehmer und Professor
 Serdar Keskin (* 1984), deutsch-türkischer Schauspieler und Filmemacher

Künstlername 
 Keskin (Rapper), zwei aus einer Kleinstadt nahe Nürnberg stammende Rapper

Sonstiges 
 Keskin (Kırıkkale), Stadt und Landkreis in der türkischen Provinz Kırıkkale

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname
Familienname
Türkischer Personenname